

Editoria 
 Addiction – rivista scientifica

Musica 
 Addiction – singolo degli Skinny Puppy del 1987
 Addiction – album di Glenn Hughes del 1996
 Addiction – singolo di Ryan Leslie del 2008
 Addiction – singolo di Medina del 2010